Adrián Villar Rojas (1980-), sculpteur argentin ;
 Noël-Gabriel-Luce Villar (1748-1826), homme d'Église et homme politique français
 Justo Villar (1977-), footballeur paraguayen
 Paulo Villar (1978-), athlète colombien
 Jesús Blanco Villar (1963-), coureur cycliste espagnol
 Alberto Villar ( -1974), chef de la police argentin
 Jonathan Villar (1991-), joueur de base-ball dominicain
 Leonardo Villar (1924-2020), acteur brésilien
 Ángel María Villar (1950-), joueur de football espagnol
 Ángel María Villar (1967-), joueur argentin de basket-ball
 Emilio Huguet del Villar (1871-1951), géographe et botaniste espagnol
 Henry Villar (1987-), joueur de baseball dominicain
 Samanta Villar (1975-), journaliste espagnole
 César Martín Villar (1977-), footballeur espagnol
 Ernesto Villar Millares (1849-1916), compositeur espagnol
 Fransi de Villar Dille (1965-), réalisateur hispano-belge
 María Villar Buceta (1899-1977), poétesse et journaliste cubaine

Patronyme hispanique